Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 15. Европском првенству у атлетици у дворани 1984. године одржано је 3. марта. у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1983. у Милану бранио је Карло Тренхард из Западне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 18 скакача увис из 13 земаља.

  Бугарска (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Луксембург (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Совјезски Савез (2)
  Шведска (2)
  Швајцарска (1)
  Западна Немачка (2)
  Југославија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1984. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1983. године пре почетка првенства ( до 2. марта 1984), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Карло Тренхард||  || 2,37 || 24. фебруар || 1. СРЛ 
|-
| 2. || Игор Паклин  ||rowspan="2"|  || 2,36 || 1. фебруар || 2. СРЛ  
|-
|rowspan="3"| 3. || Александар Котович  ||rowspan="3"| 2,32 || 15. јануар ||rowspan="3"|  3. СРЛ  
|-
|Сорин Матеј || || 19. јануар 
|-
| Дитмар Мегенбург|||| 24. фебруар
|-
|rowspan="2"| 6. ||  Валериј Середа || ||rowspan="2"| 2,31 || 15. јануар ||rowspan="2"| = 6. СРЛ  
|-
|  Константин Милитару|| || 11. фебруар 
|-
|rowspan="2"| 8. ||Јацел Вшола ||  ||rowspan="2"| 2,27 || 18. фебруар ||rowspan="2"| =9. СРЛ
|-
|  Роланд Далхојзер||  ||  19. фебруар 
|-
|rowspan="4"| 10.|| Генадиј Бјелков' ||rowspan="3"| ||rowspan="4"| 2,28 ||15. фенруар ||rowspan="4"| =13. СРЛ
|-
| Генадиј Авдјенко || 22. јануар
|-
| Олег Палашевски|| 18. фебруар
|-
| Сашо Апостоловски'|| || 25. фебруар
|-
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1982.</small>''

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 15. Европског првенства у дворани 1970—1984.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1984. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1984 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1984. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1984.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани